Municipio de Pike puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pike (condado de Livingston, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Pike (condado de Jay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jay.
 Municipio de Pike (condado de Marion, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Pike (condado de Ohio, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Ohio.
 Municipio de Pike (condado de Warren, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Pike (condado de Muscatine, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Muscatine.
 Municipio de Pike (condado de Lyon, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Pike (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis
 Municipio de Pike (condado de Carter, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carter.
 Municipio de Pike (condado de Stoddard, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stoddard.
 Municipio de Pike (condado de Brown, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Pike (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.
 Municipio de Pike (condado de Clark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Pike (condado de Fulton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Pike (condado de Knox, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Pike (condado de Madison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Pike (condado de Perry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Pike (condado de Stark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Stark.
 Municipio de Pike (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.
 Municipio de Pike (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.
 Municipio de Pike (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Pike (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.